Honey kan syfta på:

 Honey, Puebla – en kommun i Mexiko
 Honey (film) – en amerikansk långfilm från 2003 i regi av Bille Woodruff
 Honey – EP från 2020 av Cecilia Kallin
 Honey (sång av Mariah Carey) – sång från 1997 av Mariah Carey på albumet Butterfly